

Au   

 Newport County AFC, un club du football basé à Newport, évoluant en ligue de Conférence-Sud.

Aux  

 Comté de Newport, un comté dans Rhode Island.